La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2009-2010, abbreviata in Premijer liga BiH 2009-2010, è stata la decima edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo terzo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Feđa Dudić () con 16 reti.

Novità 
Il  e l' sono stati retrocessi dopo essersi classificati rispettivamente all'ultimo e penultimo posto nella stagione 2008-09, rimpiazzati dai vincitori dei due rispettivi campionati che formano la seconda divisione, l'Olimpik e il Rudar Prijedor.

Formula 
Partecipano al campionato 16 squadre, per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Bosnia ed Erzegovina ha il diritto a partecipare alla UEFA Champions League 2010-2011, partendo dal secondo turno preliminare.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto sono ammesse alla UEFA Europa League 2010-2011, partendo entrambe dal primo turno preliminare mentre la vincitrice della coppa nazionale parte dal secondo turno preliminare.

Retrocedono direttamente le ultime due classificate, le quali finiranno ciascuna in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2010-2011
      Qualificato alla UEFA Europa League 2010-2011
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2010-2011
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2010-2011

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2009-2010 e Prva liga RS 2009-2010
 Kup Bosne i Hercegovine 2009-2010

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009-2010